Adam Albert Neipperg – austriacki hrabia i feldmarszałek
 Wilhelm Reinhard von Neipperg – austriacki hrabia, generał